Jamnik je lahko:

 Jamnik, pogost priimek v Sloveniji
 Jamnik, Kranj, naselje v mestni občini Kranj
 Jamnik, Vrhnika, naselje v občini Vrhnika